__БЕЗКН__